Buonvisi  ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Buonvisi (1626–1700), italienischer Kardinal
 Girolamo Buonvisi (1607–1677), italienischer Kardinal